Les Bons Conseils de Célestin est une série télévisée d'animation française créée par Véronique Briant et Philip Glineur et diffusée entre 1996 et 2008.

Les cinq premières saisons ont été diffusées sur France 3, entre 1996 et 2006. Les saisons 6 et 7, produites entre 2006 et 2008, ont été diffusées dans Zouzous sur France 5 et Gulli.

Synopsis 
Cette série pédagogique contre les accidents domestiques met en scène Célestin, un petit fantôme, qui veille à la sécurité de Lucas, un petit garçon de 8 ans. Véritable ange gardien, pédagogue, Célestin intervient lorsque Lucas est en danger. Lucas va ainsi prendre conscience du danger (appareils électriques, parquet glissant, bain trop chaud, etc.)

Épisodes

Première saison 

 Laissez-nous respirer!!
 Toi Lucas...Moi David
 Pas cap !!
 L'eau est précieuse
 Parfois méfie-toi de l'eau qui dort
 L'eau j'adore !!!
 Le voleur d'eau
 Dans mon panier
 Le papier recyclé
 C'était un petit jardin
 Chuuutt !!
 J'existe, tu existes...lui aussi
 La flamme et le couvercle
 Jolie cage et belle niche
 La couche c'est quoi ??
 On ramasse !!
 La mer c'est pas la poubelle
 L'eau c'est la vie
 Les petits canards et les antilopes
 Trier pour recycler
 Au feu
 Nos arbres sont en danger
 Au secours !!
 Suis le sentier !!
 À pied, c'est tellement mieux!!
 La bonne température
 C'est allumé ou c'est éteint ??
 Bords de mer noire !!
 Ma planète bleue
 Le savon, le shampoing et le sourire
 Un p'tit coup de brosse
 Je lave mes mains
 Ça tape dur
 L'échauffement
 Bien droit
 Poids lourds
 Bonne nuit les amis
 À la bonne heure
 C'est quoi ce truc ?
 Se régaler, ce n'est pas grignoter
 C'est si bon !
 Ça se mange
 La pause s'impose
 Le ballon vert
 Bouge-toi !
 La bonne distance
 Tiiiilt !!
 Allô... le 15
 Ça pique !!!
 Le dentiste

Deuxième saison 

 Attention, fragile !!
 Les 4 règles d'or
 Les enfants d'abord
 Hé ! J'existe
 Petit dans un monde de grands
 L'ami différent
 Je veux voir le match
 Chantage
 Vertige
 Halte au racisme
 Classe verte
 Sites classés
 C'est mon argent
 No smoking
 L'inconnu du téléphone
 Le bain
 La dame à la fenêtre
 Te moque pas de moi
 Lucas musicien
 Trop c'est trop
 Écoutez-moi !
 C'est ma lettre
 Question de look
 Un monsieur pas très net
 Communion ou Bar Mitzva
 Je te ramène chez toi
 Chez le coiffeur
 Un bobo bien soigné
 La tête de Turc
 Un point de côté
 Drôles de croissants
 Questions de couleurs
 Les vestiaires
 Moi aussi, j'ai un avis
 Œil pour œil
 Baisse le son
 C'est non-fumeur
 Oh ! Elle est pauvre
 L'inconnu du parc
 C'est ma chambre
 Faut pas pousser
 La brute
 Le pirate du net
 Les photos, c'est si je veux
 Je vais finir à ta place
 Y parle pas français
 Comme les grands
 Tu ne peux pas comprendre
 C'est quoi la drogue ?
 Un passager bizarre
 Je choisis mes amis
 Danger à la cave

Troisième saison

Distribution

1999 
 François Jerosme : Célestin
 Michel Ruhl : le voisin

2002 
 Emmanuel Fouquet : Célestin et le père de Lucas
 Dolly Vanden : Lucas et la mère de Lucas 
 Caroline Pascal : voix additionnelles
 Michel Ruhl : le voisin

2004-2008 
 Alexis Tomassian : Célestin
 Stéphanie Lafforgue : Lucas
 Brigitte Lecordier : Thomas
 Lucile Boulanger : Emma
 Edwige Lemoine : la mère de Lucas
 Yann Peira : le père de Lucas
 Gwenaël Sommier / Delphine Braillon / Magali Rosenzweig : voix additionnelles
 Michel Ruhl : le voisin

Sorties DVD 
 Les Bons conseils de Célestin : Droits de l'enfant 1
 Les Bons conseils de Célestin : Droits de l'enfant 2
 Les Bons conseils de Célestin : Sécurité routière
 Les Bons conseils de Célestin : Santé
 Les Bons conseils de Célestin : Environnement
 Les Bons conseils de Célestin : Vivre ensemble
 Les Bons conseils de Célestin : La maison en toute sécurité
 Les Bons conseils de Célestin : Les loisirs et les vacances en toute sécurité

Notes et références

Liens externes 
 
 Fiche de la série sur Animeka

Série télévisée créée en 2001
Série télévisée française des années 2000
Série d'animation de France Télévisions
Série d'animation française
Série télévisée sur la famille